Steinruck ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Steinruck (* 1935), deutscher Kirchenhistoriker
 Jutta Steinruck (* 1962), deutsche Politikerin (SPD) und Gewerkschafterin
 Katharina Steinruck (* 1989), deutsche Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Steinrück